Шояат Гане (; 30 марта 1975, Ардебиль) — иранский шахматист, гроссмейстер (2008).

В составе сборной Иран участник 6-и Олимпиад (1996—2004, 2008).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Ирана